Petříček oder Petricek ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Petricek (* 1957), österreichische Autorin
 Jan Petříček (* 1967), tschechoslowakischer Slalomkanute

 Vladimír Petříček (* 1948), tschechoslowakischer Ruderer